Cornil ist der Name folgender Orte:

 Cornil, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich

Cornil ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Cornil (* 1992), belgischer Volleyballspieler
 Christelle Cornil (* 1977), belgische Schauspielerin
 Jean Cornil (* 1958), belgischer Politiker
 Modeste Cornil (1830–1898), belgischer Rechtswissenschaftler
 Victor André Cornil (1837–1908), französischer Pathologe und Histologe